Ez a lista a Rémes sztorik című amerikai sorozat epizódjainak felsorolását tartalmazza.

Évados áttekintés

Epizódok

1. évad (2018)

Jegyzetek 

Televíziós sorozatok epizódlistái